Парламентские выборы в Сальвадоре проходили 8 марта 1964 года. В результате победила Национальная коалиционная партия, получившая 32 из 52 мест Законодательного собрания.

Результаты

Литература 
Political Handbook of the world, 1964. New York, 1965.
Anderson, Thomas P. 1971. Matanza: El Salvador's communist revolt of 1932. Lincoln: University of Nebraska Press.
Benítez Manaut, Raúl. 1990. "El Salvador: un equilibrio imperfecto entre los votos y las botas." Secuencia 17:71-92 (mayo-agosto de 1990).
Caldera T., Hilda. 1983. Historia del Partido Demócrata Cristiano de El Salvador. Tegucigalpa: Instituto Centroamericano de Estudios Políticos.
Eguizábal, Cristina. 1984. "El Salvador: elecciones sin democracia." Polemica (Costa Rica) 14/15:16-33 (marzo-junio 1984).
Institute for the Comparative Study of Political Systems. 1967. El Salvador election factbook, March 5, 1967. Washington: Institute for the Comparative Study of Political Systems.
Webre, Stephen. 1979. José Napoleón Duarte and the Christian Democratic Party in Salvadoran Politics 1960-1972. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
Williams, Philip J. and Knut Walter. 1997. Militarization and demilitarization in El Salvador's transition to democracy. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Примечания 

Сальвадор
Выборы в Сальвадоре
1964 год в Сальвадоре